The Wolf of Wall Street (boek), de memoires van gewezen beurshandelaar Jordan Belfort
 The Wolf of Wall Street (2013), een film uit 2013 van Martin Scorsese
 The Wolf of Wall Street (1929), een film uit 1929 van Rowland V. Lee